A Criminal Mind – singolo di Lawrence Gowan del 1985
 Criminal Mind – singolo dei Lukas Graham del 2012

Pagine correlate 
Criminal Minds (disambigua)